Steven Gillis ist der Name folgender Personen:

* Steven Gillis (Linguist), Linguist 
 Steven Gillis (Autor), US-amerikanischer Autor